La Coppa del Re 2013-2014 è stata la 112ª edizione del torneo. La competizione è iniziata il 4 settembre 2013 ed è terminata il 16 aprile 2014, con la vittoria del  sul Barcellona.

Formula del torneo 
Siccome le squadre riserve non possono partecipare alla competizione, ci possono essere piccole modifiche alla formula generalmente adottata.

Primo turno 
Il primo turno del torneo lo disputano le quarantatré squadre di Segunda División B e Tercera División, delle quali sette sono esentate (L'Hospitalet, Tudelano, Olímpic Xàtiva, Racing Santander, Lleida, Lucena e Fuenlabrada). 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 settembre 2013

Secondo turno 
Il secondo turno del torneo vede di fronte i diciotto vincitori del primo turno, le sette squadre che erano esentate e le venti di Segunda División. Le squadre di Segunda División devono obbligatoriamente affrontarsi tra di loro. Solo l'Algeciras è esente dal turno.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 settembre 2013

Terzo turno 
Il terzo turno del torneo vede di fronte ventun vincitori del secondo turno più l'Algeciras. Il Sant Andreu riceve un bye per il turno successivo.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 ottobre 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 ottobre 2013

Tabellone finale

Sedicesimi di finale 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 dicembre / 17 dicembre 2013

Ottavi di finale 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/9 gennaio / 14/16 gennaio 2014

Quarti di finale 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21/23 gennaio / 29 gennaio 2014

* Risultato assegnato a tavolino.

Semifinali 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 febbraio / 11/12 febbraio 2014

Finale 
La finale si è disputata in gara unica sul neutro del Valencia.

Formazioni

Record 
 Maggior numero di partite giocate: Barcellona, Real Madrid (9)
 Maggior numero di vittorie: Real Madrid (8)
 Miglior attacco: Barcellona (26 gol fatti)
 Peggior difesa: Cartagena (9 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Barcellona (+20)
 Peggior differenza reti: Lucena (-4)
 Partita con più reti: L'Hospitalet - Racing Santander 3-4 (7)
 Partita con maggiore scarto di reti: 7 partite (4)

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Primera División 2013-2014 (Spagna)
 Segunda División 2013-2014 (Spagna)
 Supercopa de España 2013

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
2013-2014